Бе́ркли (Berkeley) — фамилия и топоним английского происхождения.

Фамилия 
  — древний английский дворянский род.
 Беркли, Басби (1895—1976) — американский кинорежиссёр и хореограф.
 Беркли, Гемфри (1926—1994) — великобританский политик
 Беркли, Джон (род. 1962) — ирландский художник-иллюстратор, детский писатель.
 Беркли, Джордж (1685—1753) — английский философ.
 Беркли, Джордж Кренфилд (1753—1818) — британский адмирал.
 Беркли, Ксандер (род. 1955) — американский актёр.
 Беркли, Леннокс (1903—1989) — английский композитор.
 Беркли, Майлз Джозеф (1803—1889) — английский ботаник.
 Беркли, Чарльз (род. 1976) — американский бобслеист, разгоняющий.
 Беркли, Энтони (1893—1971) — английский писатель, автор детективов.
 Беркли, Элизабет (род. 1972) — американская актриса.

Топоним 
 Беркли — город в графстве Глостершир (Англия).
 Беркли — город в штате Калифорния (США).
 Беркли — тауншип в Нью-Джерси (США).
  — посёлок в округе Кук (Иллинойс, США).
  — город в округе Сент-Луис (Миссури, США).

См. также 
 Беркли-Пит
 Калифорнийский университет в Беркли
 Музыкальный колледж Беркли
 Колледж Беркли
 (716) Беркли — астероид, открытый в 1911 году.
 Берклий
 Berkeley DB

Примечания